Dieser Artikel behandelt die jugoslawische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1968.

Qualifikation 
Jugoslawien setzte sich in der Qualifikationsgruppe 4 mit drei Siegen und einer Niederlage gegenüber Vizeweltmeister Deutschland und Albanien durch. Im Viertelfinale traf man auf Frankreich. Im Hinspiel trennte man sich am 6. April 1968 mit 1:1. Das Rückspiel gewann Frankreich am 24. April mit 5:1.

|}

Spielergebnisse

Jugoslawisches Aufgebot

Jugoslawische Spiele

Halbfinale

Finale

Finale (Wiederholungsspiel) 

Jugoslawien
1968